Патри́ша «Пэ́тти» Д’Арбанви́лл (; 25 мая 1951, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская актриса и фотомодель.

Биография 
Патриша Д’Арбанвилл родилась 25 июня 1951 года в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США) в семье бармена Джорджа Д’Арбанвилла и художницы Джин Д’Арбанвилл (в девичестве Скотт). У Пэтти есть брат — Филлип Д’Арбанвилл.

Пэтти окончила среднюю школу «Quintano’s School for Professional Children» и обучалась актёрскому мастерству с Хербертом Бергхофом в его нью-йоркской студии.

Бегло говоря на французском, Пэтти прожила 10 лет во Франции.

Карьера 
Пэтти дебютировала в кино в 1960 году, сыграв роль в фильме «Вторник и голубой шёлк». Всего Д’Арбанвилл сыграла в 70-ти фильмах и телесериалах.

Пэтти также работала фотомоделью и сотрудничала с «Wilhelmina».

Личная жизнь 
В 1975—1980 гг. Пэтти была замужем за актёром Роже  Мирмоном  (род. 1946).

В 1980—1981 гг. Пэтти была замужем за Стивом Карри.

В 1981—1985 гг. состояла в фактическом браке с актёром Доном Джонсоном (род. 1949). В этих отношениях Д’Арбанвилл родила своего первенца — сына  (род. 07.12.1982).

В 1993—2002 гг. была замужем за пожарным Терри Куинном. В этом браке у Д’Арбанвилл родились трое детей: две дочери, Эммелин Куинн (род. в октябре 1990) и Александра Куинн (род. 1991), и сын — Лиам Куинн (род. 1992).

Избранная фильмография

Ссылки